Krokowa est le nom :
 de la gmina de Krokowa, dans le powiat de Starogard, dans la voïvodie de Poméranie
 du village de Krokowa, chef-lieu de cette gmina